Miasta w USA:
 Mather – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
Osoby o tym nazwisku:
 Cotton Mather – amerykański teolog protestancki, historyk i pisarz
 Graham Mather – brytyjski polityk i prawnik, poseł do Parlamentu Europejskiego
 John C. Mather – amerykański astrofizyk
 Florent Mather – francuski snowboardzista